Le nom Zébida peut faire référence à :

 Zébida, Zebidah, Zebîdà ou Zebida, un prénom féminin hébreu et arabe ;
 en particulier, l'une des épouses du roi de Juda Josias, mère de Joiaqim, mentionnée dans  la bible (Rois, livre quatrième, 36).
 , l'un des amoraïm (docteurs du Talmud).